Борис Захаров:
 Захаров, Борис Васильевич (1930—2003) — первый секретарь Дзержинского горкома КПСС.
 Захаров, Борис Степанович (1887—1943) — советский пианист.